3 miejscowości w Polsce: 
 Miłocin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków 
 Miłocin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wojciechów 
 Miłocin – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Cedry Wielkie

1 część miasta:
 Miłocin – część miasta Rzeszowa

1 część wsi:
 Miłocin – część wsi Koszwały, w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Cedry Wielkie

2 osiedla:
 Osiedle Miłocin – św. Huberta – osiedle w Rzeszowie
 Osiedle Miłocin – osiedle w Rzeszowie

4 przystanki kolejowe:
 Miłocin Lubelski – przystanek kolejowy w województwie lubelskim
 Miłocin – przystanek kolejowy w województwie pomorskim
 Miłocin II – przystanek kolejowy w województwie pomorskim
 Rzeszów Miłocin – przystanek kolejowy w Rzeszowie